Sexto sentido es un sinónimo en castellano de intuición; además, en Wikipedia puede referirse a:

 El sexto sentido, álbum de Thalía.
 La percepción extrasensorial.
 The Sixth Sense, conocida como Sexto sentido o como El sexto sentido, una película de M. Night Shyamalan.